СУ-152 «Таран» (индекс ГАБТУ — объект 120) — советская опытная 152-мм самоходная противотанковая пушка. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Главный конструктор шасси — Г. С. Ефимов, 152-мм орудия М-69 — М. Ю. Цирульников, 152-мм боеприпасов — В. В. Яворский. СПТП СУ-152 «Таран» предназначалась для борьбы с танками, самоходными орудиями и другой техникой противника с расстояния прямого выстрела не менее 3000 метров. Работы по САУ «Таран» были прекращены в 1960-е годы до начала заводских испытаний.

История создания

Предпосылки к созданию 
В 1953 году на пост Первого секретаря ЦК КПСС был назначен Н. С. Хрущёв. С этого момента система ракетно-артиллерийского вооружения СССР стала претерпевать существенные изменения. Основной упор при разработке новых образцов вооружения был сделан на ракетные системы и отказ от классических артиллерийских орудий. Уже в 1953 году был поставлен вопрос об установке на танки ракетного оружия. В 1956 году были созданы межведомственные секции, занимавшиеся разработкой тактико-технических требований и подготовкой тем для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По результатам совместной работы межведомственными секциями были оформлены тематические карточки на создание в течение четырёх лет двух истребителей танков с ракетным вооружением массой от 25 до 30 тонн и двух тяжёлых ракетных танков массой от 40 до 45 тонн.

Официально разработка новых ракетных танков и истребителей танков была задана 28 мая 1957 года Постановлением Совета министров СССР. Истребители танков предполагалось использовать для прикрытия танкоопасных направлений на дистанциях до вражеских объектов от  и более. При этом помимо ракетного варианта одновременно рассматривалась возможность создания истребителя танков с классическим артиллерийским орудием, установленным на легкобронированное шасси, в результате чего 8 мая 1957 года Постановлением Совета министров СССР была открыта  «Таран».

Разработка и испытания 
Головным исполнителем  «Таран» было назначено ОКБ-3 Уральского машиностроительного завода, пушка проектировалась в СКБ-172 Пермского машиностроительного завода имени В. И. Ленина, за боеприпасы отвечал московский НИИ-24. К концу 1957 года СКБ-172 совместно с другими предприятиями, принимавшими участие в  «Таран», были проведены работы по выбору оптимального калибра разрабатываемой противотанковой пушки. В ходе проработок были рассмотрены калибры 130 и . Вариант орудия калибром  получил заводское обозначение М-68, а вариант калибра  — М-69.

Выстрелы для пушки М-68 были разработаны в НИИ-24 под руководством В. С. Кренева, в том время как для пушки М-69 разработкой выстрелов руководил В. В. Яворский. В 1958 году Пермским машиностроительным заводом имени В. И. Ленина были изготовлены экспериментальные стволы для отработки баллистики пушек М-68 и М-69. Стволы были установлены и испытаны в баллистической установке М-36-БУ-3. По результатам совместного совещания между представителями ОКБ-3, СКБ-172 и НИИ-24 к дальнейшей разработке и установке в СУ-152 «Таран» была выбрана пушка М-69. Одной из причин выбора пушки М-69 являлось наличие в боекомплекте кумулятивного снаряда, в то время как в пушке М-68 предполагалось использование только бронебойных подкалиберных снарядов.

К январю 1960 года Пермским машиностроительным заводом были изготовлены и отправлены на Уралмаш два образца пушки М-69, предназначенные для монтажа в самоходную артиллерийскую установку СУ-152. Опытный образец САУ «Таран» был отправлен на заводские испытания, где совершил несколько выстрелов, после чего испытания были остановлены, а постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1960 года все работы по теме «Таран» были прекращены. В качестве официальной причины закрытия работ называется появление более эффективных противотанковых ракетных комплексов и 125-мм пушки Д-81, однако в качестве альтернативной версии упоминаются действия «ракетного лобби» в Министерстве обороны СССР, таким образом избавлявшегося от разработок, которые могли составить конкуренцию системам с ракетным вооружением.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Противотанковая САУ СУ-152 «Таран» выполнена по башенной схеме. В качестве базового было взято шасси самоходной противотанковой пушки СУ-152П. Корпус САУ был сварен из стальных броневых катаных листов и разделён на три отделения: силовое (моторно-трансмиссионное), отделение управления и боевое. Толщина лобового листа корпуса составляла . Согласно тактико-техническим требованиям лобовая броня корпуса и башни должна была защищать САУ от поражения бронебойными снарядами калибра  с ударной скоростью . В передней части корпуса по правому борту располагалось моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находилось место механика-водителя с органами управления шасси. В средней и кормовой частях корпуса располагалось боевое отделение. На крыше корпуса на шариковый погон вместо поворотной тумбы установлена сварная башня кругового вращения. Поворот башни осуществлялся с помощью электрического привода. В башне размещалось орудие и барабанная укладка со снарядами.

Вооружение 
В качестве основного вооружения использовалась противотанковая пушка М-69. Длина ствола составляла . Вертикальное наведение осуществлялось с помощью гидравлического привода. Для снижения загазованности боевого отделения пушка была снабжена эжектором. На дульном срезе ствола был установлен дульный тормоз. Длина отката составляла , а сила сопротивления откату — . На пушке М-69 был установлен полуавтоматический клиновой затвор. Заряжание — раздельно-гильзовое. В целях обеспечения высокой скорострельности во время стрельбы после каждого выстрела орудие автоматически приводилось на угол заряжания. Максимальная скорострельность САУ «Таран» достигала 2 выстрелов за 20 секунд.

Пушка могла вести стрельбу осколочно-фугасными снарядами весом , подкалиберными бронебойными снарядами весом , а также кумулятивными снарядами. Для стрельбы осколочно-фугасными снарядами применялись два типа зарядов: полный — массой , и уменьшенный — массой . Для бронебойного снаряда использовался специальный заряд массой . Бронебойные снаряды были способны пробивать броню толщиной до  с дистанции до . Дальность прямого выстрела составляла  при высоте цели  и  при высоте цели . Для наведения орудия на цель в светлое время суток использовался прицел ТШ-22, в тёмное время — перископический ночной прицел. Общий возимый боекомплект САУ составлял 22 выстрела. В состав дополнительного вооружения входил 14,5-мм пулемёт, а также 2 автомата АК-47 и 20 ручных гранат Ф-1.

Средства связи 
Внешняя радиосвязь осуществлялась с помощью радиостанции Р-113. Радиостанция Р-113 работала в УКВ-диапазоне и обеспечивала устойчивую связь с однотипными станциями на расстоянии до . Переговоры между членами экипажа осуществлялись через аппаратуру внутренней связи Р-120.

Двигатель и трансмиссия 
В СУ-152 «Таран» устанавливался V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель В-105 (В-54-105) жидкостного охлаждения с наддувом мощностью  Двигатель В-54-105 был создан на базе серийного двигателя В-54 и имел следующие отличия:
 в насосе НК-10 отсутствовал пружинный корректор
 была изменена конструкция выпускных патрубков, впускного коллектора, привода вентилятора и крышки водяного насоса
 масляный фильтр «Кимаф-СТЗ» устанавливался на отдельном кронштейне
 дополнительно размещался генератор Г-74 мощностью 3 кВт
 моторесурс был увеличен
 для повышения эффективности охлаждения конструкция радиаторной решётки были изменена.

Ходовая часть 
Ходовая часть СУ-152 «Таран» представляла собой шасси противотанковой САУ СУ-152П, унифицированной с самоходной противотанковой пушкой СУ-100П, и состояла из семи пар обрезиненных опорных и четырёх пар поддерживающих катков. В задней части машины находились направляющие колёса, в передней — ведущие. Гусеничная лента состояла из мелких звеньев с резинометаллическими шарнирами цевочного зацепления. Ширина каждого трака  при шаге . Подвеска СУ-152 «Таран» — индивидуальная торсионная. На первом и седьмом опорных катках были установлены двухсторонние гидроамортизаторы.

Оценка машины 

Основным советским аналогом при создании САУ СУ-152 «Таран» являлся ракетный танк ИТ-1, вооружённый противотанковым ракетным комплексом 2К4 «Дракон» и разрабатывавшийся параллельно с СУ-152. По своему назначению и планируемой тактике применения ИТ-1 и СУ-152 были одинаковы, при этом СУ-152 имела ряд преимуществ и недостатков по сравнению с ракетным танком ИТ-1.

К основным преимуществам СПТП СУ-152 «Таран» по сравнению с её ракетным аналогом относилась высокая скорострельность при стрельбе на максимальную дальность. При этом нагрузка на наводчика приблизительно соответствовала танку Т-62, тогда как нагрузка на оператора ИТ-1 была повышена в 2,3 раза. Вероятность поражения цели с первого выстрела при стрельбе из СУ-152 на дальности до  приблизительно соответствовала таковой у ИТ-1, при этом минимальная дальность стрельбы САУ «Таран» не была ограничена, в том время как система управления ракетой 3М7 комплекса «Дракон» позволяла управлять ракетой с дистанции не менее 300 метров. Возимый боекомплект СУ-152 был на 7 выстрелов больше, чем у ИТ-1.

К недостаткам СПТП «Таран» относился меньший уровень бронирования по сравнению с ИТ-1, однако данный недостаток при стрельбе с дистанций выше  нивелировался малой вероятностью прямого попадания снаряда в корпус САУ, при этом обеспечивалась защита от снарядов калибра до 57-мм, пуль и осколков. Бронепробиваемость бронебойно-подкалиберного снаряда САУ СУ-152 была существенно ниже, чем у ИТ-1, но при этом даже при стрельбе на максимальную дальность пушка М-69 обеспечивала поражение брони танков, состоявших в то время на вооружении стран-участниц НАТО.

Зарубежным аналогом СУ-152 «Таран» класса «истребителей танков» был самоходный противотанковый комплекс «Raketenjagdpanzer 2», разработанный ФРГ и принятый на вооружение бундесвера в 1967 году. В отличие от САУ «Таран» истребитель танков Raketenjagdpanzer 2 имел ограниченный до 180° угол горизонтального наведения, а максимальная дальность стрельбы составляла 3000 м. Возимый боекомплект RakJPz 2 составлял 14 ракет противотанкового комплекса SS.11, по сравнению с 22 выстрелами у СУ-152, а минимальная дальность стрельбы ограничивалась 500 метрами. По бронепробиваемости ракеты SS.11 обеспечивали поражение  гомогенной броневой стали на любой доступной дистанции стрельбы. По скорострельности, даже несмотря на наличие двух ракетных установок, RakJPz 2 существенно уступал СПТП «Таран».

Сама конструкция СУ-152 «Таран» существенно отличалась от самоходных артиллерийских установок времён Великой Отечественной войны и послевоенного периода, разработанных в СССР, и являлась первым представителем следующего поколения самоходных артиллерийских установок СССР. Основным отличием СУ-152 от систем предыдущего поколения была закрытая компоновка САУ с орудием установленным во вращающейся на 360° башней. Однако, несмотря на ряд преимуществ перед ракетным танком ИТ-1 и инновационную компоновку, работы по СУ-152 «Таран» были остановлены, а на вооружение поступил ракетный танк ИТ-1. Причинами отказа от САУ «Таран» называлось появление альтернативных более эффективных противотанковых средств, недоведённость некоторых узлов и агрегатов САУ, неготовность и нежелание «ракетного лобби» Министерства обороны СССР к принятию такой системы на вооружение.

Уже после закрытия работ по СУ-152 «Таран», в 1964 году, 3 ЦНИИ вновь предложил наряду с ПТРК иметь в системе вооружения противотанковую САУ, унифицированную по баллистике и боекомплекту с пушкой Д-81. Результатом этого предложения стало начало опытно-конструкторских работ по созданию противотанковой пушки «Спрут-С». Конструкторский и научный заделы, а также ряд технических решений, принятых в ходе создания САУ «Таран», были применены уже при создании САУ 2С3 «Акация».

Сохранившиеся экземпляры 
 :
 г. Кубинка — единственный опытный экземпляр находится в экспозиции Центрального музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке.

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 

Артиллерия калибра 152 мм
Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Оружие по алфавиту
Противотанковые САУ
Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходная артиллерия СССР
Военная продукция «Уралтрансмаша»